Kans de Crimea
 Sahib I Giray
 Sahib II Giray